Księcia Janusza (stacja metra)
 Ulica Księcia Janusza w Warszawie

Zobacz też 
 Janusz I Starszy